Municipio de Tyronza puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tyronza (condado de Crittenden, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crittenden.
 Municipio de Tyronza (condado de Cross, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Tyronza (condado de Poinsett, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Poinsett.